Protopteryx — род примитивных энанциорнисовых птиц, включающий единственный вид — Protopteryx fengningensis. Жили во времена раннемеловой эпохи ( назад) на территории современного Китая.

Родовое название Protopteryx образовано от  — «первый из» и  — «крыло» или «перо», буквально означает «первейшее перо» и отражает тот факт, что перья Protopteryx более примитивны, чем у современных птиц, например, у двух удлинённых хвостовых перьев отсутствуют бородки и крючочки.

История изучения 
Впервые ископаемые остатки рода были обнаружены в бассейне Сичаку, слоях формации Исянь (Yixian) или формации Хуайцзин (Huajiying) провинции Хэбэй (север-восток Китая). Вторая находка сделана в формации Дагейбоу (Dageibou).

Систематика 
Protopteryx является одним из самых примитивных из известных представителей энанциорнисовых птиц. Он появился после археоптерикса (самой примитивной из известных птиц) и конфуциусорниса. Protopteryx более примитивен, чем роды Eocathayornis и Paraprotopteryx.

Описание 
Окаменелости Protopteryx показывают, что эти птицы могли поверхностно напоминать современных скворцов. Длина тела взрослой особи составляла около 10 см без учёта длины хвостовых перьев. Зубы Protopteryx были коническими и без зазубрин, а на некоторых зубах была резорбционная ямка, похожая на таковую у археоптерикса. Тело было покрыто тремя типами перьев: пуховые перья, маховые перья и длинные, похожие на ленты хвостовые перья. Средняя длина перьев на теле составляла 12 мм. Бородки пуховых перьев были пластинчатыми, а не волосоподобными, с «лохматыми» кончиками. Самая характерная черта Protopteryx — наличие только одной пары длинных хвостовых перьев, которые несли бородки лишь на самых концах. Ближе к основанию хвостовые перья постепенно становились тонкими и игловидными. Единственная современная птица со схожим типом перьев хвоста — красная райская птица. На дальних концах хвостовых перьев также отсутствуют крючочки.

Палеобиология 
Protopteryx являлся частью меловой , к которой относят множество наземных и пресноводных групп позвоночных Зубы Protopteryx похожи на зубы археоптерикса, указывают на аналогичную диету.

Адаптации перьев 
Protopteryx имел перья, похожие на перья современных птиц, а также развитые прокоракоид, килеподобную грудину, наружную бугристость плечевой кости и дельтовидный гребень. Все эти черты указывают на то, что мышцы этой птицы были хорошо приспособлены для полёта. С современными птицами, а также с археоптериксом и конфуциусорнисом Protopteryx разделяет такую особенность, как асимметричные перья крыла. Хвостовые перья лишены бородок и крючочков вблизи тела, что предполагает иные, кроме полёта, функции, такие как демонстрация, терморегуляция или сенсорное использование.

Примечания

Ссылки 
 Rare Ancient Bird Fossil with Preserved Feathers Protopteryx fengningensis.
 
Энанциорнисовые птицы
Монотипические роды архозавров
Птицы мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из меловых отложений Китая
Фоссилии, описанные в 2000 году